

Населені пункти 
 В'юнище — село в Україні, в Житомирській області
 В'юнище — колишнє село в Україні, в Київській області

Інше 
 В'юнище — заповідне урочище в Україні, в Чернігівській області
 В'юнище — річка в Росії, притока Ревни